Рагнар Нурксе (; 5 октября 1907, Кяру, нынешний уезд Рапламаа, Эстония — 6 мая 1959, близ Женевы) — американский экономист эстонского происхождения, специалист в области международных финансов и экономики развития, почетный профессор Колумбийского университета. Отец поэта Денниса Нурксе.

Биография 
Рагнар Нурксе родился в деревне Кяру Лифляндской губернии (Российская империя) в 1907 году. Отец — эстонец, начинал карьеру лесорубом, но сумел стать менеджером по недвижимости, мать — эстонка шведского происхождения.

До 1917 года Нурксе учился в русскоязычной начальной школе, затем в 1917 году он переехал в Таллин, где поступил в престижную германоязычную Кафедральную гимназию. Окончив с отличием гимназию в 1926 году, Нурксе поступил в Тартуский университет, где изучал право и экономику на юридическом факультете в 1926—1928 годах. В 1928 году семья Нурксе эмигрировала в Канаду, а сам он отправился в Эдинбургский университет изучать экономику и окончил его в 1932 году, после чего, выиграв стипендию Карнеги, ещё два года стажировался в Венском университете.

В 1934—1945 годах работал финансовым аналитиком в аппарате Лиги Наций, где отвечал за ежегодный «Обзор по монетарной политике» (Monetary Review). Также он участвовал в подготовке «Обзора мировой торговли» (Review of World Trade), «Исследования мировой экономики» (World Economic Surveys) и доклада о Великой депрессии под заголовком «Переход от военной экономики к мирной».

С 1945 года начал преподавать. Он был приглашенным лектором в Колумбийском университете в 1945—1946, в 1946—1947 — член Института продвинутых исследований в Принстоне, а в 1947 вернулся в Колумбийский университет в качестве ассоциированного профессора. В 1949 Нурксе стал профессором экономики Колумбийского университета, где занимал должность вплоть до своей смерти в 1959 гг. Помимо основной должности, в 1954—1955 преподавал в Оксфордском университете, в 1958—1959 изучал экономику развития в Университете Женевы. Помимо этого, Нурксе читал лекции по всему миру. Рагнар Нурксе является почётным профессором Колумбийского университета.

В 1958 году Рагнар Нурксе принял приглашение Принстонского университета, но не успел приступить к работе, скоропостижно скончавшись во время поездки в Европу в возрасте 51 года.

Семья 
Нурксе женился в 1946 году на Харриет Бергер в Нью-Джерси и имеет двух сыновей. Один из них — поэт Деннис Нурксе.

Вклад в науку 

Основные труды Нурксе связаны с экономическими проблемами развивающихся стран. Нурксе предложил свою концепцию «порочного круга бедности», согласно которой бедные страны никогда не смогут преодолеть свою бедность сами, поскольку незначительные доходы не позволяют инвестировать в производство. Нурксе полагал, что нехватка капитала обусловливает низкий уровень производительности труда, который в свою очередь определяет низкий уровень доходов. Вследствие этого образуется, с одной стороны, нехватка сбережений, которая ведёт к нехватке капитала, а с другой — слабая покупательная способность, результатом которой становится недостаточные стимулы к инвестированию, что также приводит к нехватке капитала.

По мнению Нурксе, единственный выход для слаборазвитой экономики — создание условий для «большого толчка» — увеличения накоплений и массированных инвестиций в производство.

Нурксе также обосновал необходимость одновременного инвестирования капитала в разные отрасли экономики развивающихся стран, чтобы сбалансированный рост различных экономических секторов способствовал развитию всей экономической инфраструктуры. Таким образом, Нурксе является автором  и одним из пионеров вместе с Паулем Розенштейн-Родан теории «большого толчка».

Память 

В 2007 году, по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Нурксе, Почтовая служба Эстонии увековечила память экономиста выпуском международной марки с его изображением.

В доме, где он родился, была установлена памятная доска.

Библиография 
 Nurkse R. The Schematic Representation of the Structure of Production, 1934
 Nurkse R. Conditions of International Monetary Equilibrium, 1945
 Nurkse R. Growth in Underdeveloped Countries: Some International Aspects of the Problem of Economic Development// American Economic Review, 1952, Vol 42, pp 571—582
 Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Basil Blackwell, 1953
 Nurkse R. Patterns of Trade and Development, 1959
 Nurkse R. Equilibrium and Growth in the World Economy, 1961

Примечания

Литература 
 Ragnar Nurkse: Trade and Development // eds. Kattel R., Kregel J. A., Erik S. Reinert. London — New York: Anthem, 2009. ISBN 1-84331-787-7
 Kattel R., Kregel J. A., Reinert E.S. Ragnar Nurkse (1907—2007): Classical Development Economics and its Relevance for Today . London — New York: Anthem, 2009. ISBN 1-84331-786-9
 Kukk K. (Re)discovering Ragnar Nurkse. Kroon & Economy, No. 1, 2004.

Ссылки 
 Библиография Р. Нурксе

Выпускники Домской школы (Таллин)